Очевидец () — американский триллер 1981 года, режиссёр Питер Йетс
 Очевидец () — итальянский фильм ужасов 1990 года, режиссёр Ламберто Бава
 Очевидец () — американский короткометражный документальный фильм 1999 года, режиссёр Берт Ван Борк
 Очевидец () — британский документальный сериал 1994 года